Dans la mythologie aztèque, Tlilhua est un dieu mineur de l'ivresse. Il est l'un des 400 fils de Mayahuel et Patecatl, les Centzon Totochtin.

Notes et références 
Dictionnaire de la mythologie Nahua p. 74. 

Culture mexicaine
Divinité aztèque